Plaza del Arenal puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Plaza del Arenal, en la ciudad de Bilbao;
 Plaza del Arenal, en la ciudad de Cádiz;
 Plaza del Arenal, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla);
 Plaza del Arenal, en la ciudad de Jerez de la Frontera;